El término unidad puede referirse a:

 uno, primer número natural, elemento neutro de la multiplicación y Ari;
 unidad imaginaria, un número complejo cuyo cuadrado es -1;
 unidad (álgebra) un elemento invertible en un anillo;
 raíz de la unidad, todos los números complejos que resultan 1 cuando son elevados a una potencia n;
 vector unitario, un vector cuyo módulo vale 1;
 círculo unidad, un círculo de radio 1 centrado en el origen del sistema de coordenadas;
 intervalo unidad, un intervalo de los números reales que se encuentran entre 0 y 1;

 unicidad, lo opuesto a la multiplicidad, especialmente en términos filosóficos y teológicos:
 Unidad del Universo;
 El Todo como Absoluto;
 individuo;
 unidad «como elemento», un elemento único que unifica varios procesos y/o elementos;
 Unidad Tributaria, la medida de valor expresada en moneda de curso legal;
 patrón de medida con divisiones y subdivisiones:
 unidad de medida, el patrón de comparación de cualquier magnitud;
 unidad militar, un elemento de organización dentro de unas Fuerzas Armadas.;
 unidad monetaria, el tipo de moneda utilizado en una región o país;
 unidad astronómica, la distancia media entre la Tierra y el Sol;
 unidad de masa atómica, la más pequeña unidad de masa;
 unidad de disco, dispositivo de la computadora;
 unidad geográfica , en geografía;
 unidad léxica, en lingüística;

 lección, tema o capítulo, especialmente en los libros de texto.

 nombres de partidos o movimientos políticos y sociales:
 Unitas (unidad, en latín), el lema de los güelfos y de la democracia cristiana italiana;
 Yedinstvo (Unidad), facción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia entre 1914 y 1917 y partido independiente entre 1917 y 1918;
 Yedinstvo, partido político ruso entre 1999 y 2001 y desde entonces parte integrante de Rusia Unida;
 Unidad Nacional, en Perú;
 Unidad Popular, en Chile;
 Unidad, Progreso y Democracia, en España;
 Unidad (Letonia), en Letonia;
 La Unidad, agrupación de movimientos políticos en Ecuador.

 Otros
 Barrio de la Unidad (Tala, Jalisco, México).
 Unidad de Escultas, sección de Los Scouts;

Referencias

Enlaces externos